NSW может означать:
 Новый Южный Уэльс 
 Northern Storm Wrestling
 Nordseewerke